Le Gouët est un fleuve breton, dans le département des Côtes d'Armor, qui débouche dans la Manche.
 Le Gouet tacheté est une plante de la famille des aracées, Arum maculatum.
 La Bazoche-Gouët est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir.
 Le Perche-Gouët est une ancienne région de France, située principalement sur le département d'Eure-et-Loir ; voir aussi Communauté de communes du Perche-Gouët.